«Hold Back the River» — песня британского рок-певца и автора Джеймса Бэя, выпущенная 17 ноября 2014 года как второй сингл из его дебютного студийного альбома Chaos and the Calm.
7 декабря 2015 года песня была номинирована на премию Грэмми-2016 в категории Лучшее рок-исполнение (в итоге проиграв песне «Don’t Wanna Fight» группы Alabama Shakes).

История 
Официальный релиз песни прошёл 17 ноября 2014 года. Премьера видеоклипа на канале YouTube прошла 24 октября 2014 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 75 млн просмотров)

Песни 2014 года
Рок-песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии